Con Guerra civile cinese si indica, per antonomasia, il conflitto combattuto in Cina nel periodo 1927-1936 e nuovamente nel 1946-1950.

Di seguito altri eventi di guerra civile avvenuti nel corso della storia della Cina.

Conflitti moderni 
Rivolta dei Taiping (1850-1864)
Rivoluzione cinese (1911-1912)
Seconda Rivoluzione (1913)
Guerra di protezione nazionale (1915-1916)
Periodo dei signori della guerra (1916-1928)
Movimento di protezione della costituzione (1917-1918)
Guerra Zhili-Anhui (1920)
Guerra Guangdong-Guangxi (1920-1921)
Prima guerra Zhili-Fengtian (1922)
Seconda guerra Zhili-Fengtian (1924)
Guerra Yunnan-Guangxi (1925-1927)
Guerra anti-Fengtian (1925-1926)
Spedizione del Nord (1926-1928)
Guerra delle Pianure centrali (1930)
Guerre dello Xinjiang (1931-1949)
Rivolta del Fujian (1933-1934)

Pagine correlate 
Rivoluzione cinese